Mamert de Vienne ou saint Mamert († 475), était un archevêque de Vienne.
Il a donné son nom à :
 Saint-Mamert, commune du Rhône.
 Saint-Mamert-du-Gard, commune du Gard.
 Mamert d'Auxerre ou saint Mamert, dit aussi Mamertin († 462), était visionnaire et deuxième abbé de l'abbaye Saint-Marien d'Auxerre.

Voir aussi